Ann Magnuson – cantante, disc jockey e attrice statunitense
 Christine Magnuson – nuotatrice statunitense
 Tord Magnuson – dirigente d'azienda e funzionario svedese